Who's your daddy ? est une expression argotique qui se traduit littéralement en anglais par « Qui est ton papa ? ». C'est une question rhétorique qui sous-entend une domination de la part de la personne qui pose la question. On pourrait traduire cela en français par « C'est qui l'patron ? ».

Musique 
 Who's Your Daddy? est une chanson du groupe de hard rock Lordi.
 Who's Your Daddy? est une chanson de Benny Benassi.
 Who's Your Daddy? est une chanson de Toby Keith.
 Who's Your Daddy? est repris dans une chanson remixée par The Bloody Beetroots appelée Black Gloves (de Goose).
 « Who’s Your Daddy? » est repris dans la chanson « Time of the Season » des Zombies en 1968.

Cinéma 

 Who's Your Daddy? est le titre original du film américain Viens voir papa ! d'Andy Fickman, sorti en 2003.

Jeux 

 Who's Your Daddy est un jeu disponible sur Steam.

Homonymie de titre